ひ в хирагане и ヒ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «хи», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /çi/. В современном японском языке находится на двадцать седьмом месте в слоговой азбуке.

Происхождение 
ひ и ヒ появились в результате упрощённого написания кандзи 比.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 ひ: U+3072,
 ヒ: U+30D2.

Кана